Елпром може да се отнася за:

 Елпром Троян
 ДСО Елпром